Termin CBPP ima više značenja.

 Pankreasna endopeptidaza E, enzim
 Zarazna goveđa pleuropneumonija, ()